Теодор Рузвельт «Ти Ар» Данн (; род. 1 февраля 1955, Бирмингем, Алабама) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Университете Алабамы, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 41-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Три раза включался во вторую сборную всех звёзд защиты НБА (1983—1985). Всего за карьеру в НБА сыграл 993 игры, в которых набрал 5033 очка (в среднем 5,1 за игру), сделал 4371 подбор, 1631 передачу, 1316 перехватов и 252 блок-шота.

Карьера тренера 
После завершения карьеры Данн работал ассистентом главного тренера команд «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс», «Алабама Кримсон Тайд» (NCAA), «Сакраменто Кингз» и «Хьюстон Рокетс». Также успел поработать не только ассистентом, но и главным тренером команды ЖНБА «Шарлотт Стинг». Работал ассистентом Рика Адельмана, главного тренера команды «Миннесота Тимбервулвз», с которой он подписал контракт 6 декабря 2011 года. В сентябре 2014 года вернулся в «Хьюстон Рокетс», став ассистентом Кевина Макхейла.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика в NBA на сайте Basketball-reference.com
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Родившиеся в Бирмингеме (Алабама)
Баскетболисты США
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Финикс Санз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Шарлотт Хорнетс»
Тренеры «Денвер Наггетс»
Тренеры «Шарлотт Стинг»
Тренеры «Сакраменто Кингз»
Тренеры «Хьюстон Рокетс»
Тренеры «Миннесота Тимбервулвз»